O Mar 10 foi uma arma nuclear projetada nos Estados Unidos da América baseada na anterior Mark 8. Como o Mark 8, o Mark 10 era uma arma de fissão balística, que rapidamente torna o material físsil em massa crítica disparando uma projétil físsil ou "bala" contra um cilindro oco e grande chamado de "alvo", usando um sistema que se assemelha a um canhão.

O Mark 10 foi criado para ser uma arma para explodir no ar, como a semelhante Little Boy foi, enquanto que o Mark 8 foi projetado para penetrar como uma bunker buster.

O Mark 10 foi cognominado o "Airburst Elsie"; O Mark 8 foi cognominado o LC ou Light Casing bomb, que depois foi também chamado de "Elsie".

O Mark 10 tinha 12 polegadas em diâmetro e pesava 1 500 ou 1 750 libras. Ele teve um rendimento de desenho de 12 a 15 quilotons de TNT.

O desenho do Mark 10 foi cancelado em 1952, substituído pela arma de implosão Mark 12 que era mais leve e usava consideravelmente menos material físsil para o mesmo objetivo.

Ver também 
 Lista de armas nucleares
 Little Boy
 Mark 8
 Mark 12
 Mark 13
 Mark 15

Ligações externas 
 Allbombs.html list of all US nuclear warheads at nuclearweaponarchive.org

Bombas aéreas dos Estados Unidos na Guerra Fria
Bombas nucleares tipo balístico
Bombas nucleares dos Estados Unidos